Лиздексамфетами́н (сокращение от L-лизин-дексамфетамин) — психостимулятор группы амфетаминов, пролекарство дексамфетамина. Содержит L-лизин — природную аминокислоту, ковалентно связанную с дексамфетамином через амидную группу.

Применение 

Используется в западных странах в медицине для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и компульсивного (психогенного) переедания от умеренной до тяжёлой степени тяжести. Лиздексамфетамина димезилат распространяется под торговым наименованием «Вайвэнс» (), в Бразилии — «Винвэнс» (), в Великобритании и ряде других европейских стран — «Илвэнс» (), в Ирландии — «Тайвэнс» (). Вайвэнс выпускается в капсулах по 10 мг, 20 мг, 30 мг, 40 мг, 50 мг, 60 мг, 70 мг.

Лиздексамфетамин одобрен для использования детьми 6—12 лет с СДВГ и взрослыми. Клинические испытания показали значительное смягчение психопатологических симптомов СДВГ у детей в возрасте 6—12 лет при приёме лиздексамфетамина.

Метаболизм 
Лиздексамфетамин — пролекарство, которое после приёма человеком в процессе метаболизма превращается в дексамфетамин и L-лизин.

Побочные эффекты 
У пациентов с СДВГ могут наблюдаться следующие побочные эффекты: снижение аппетита, снижение веса, анорексия, тревога, диарея, головокружение, раздражительность, сухость во рту, бессонница, тошнота, рвота и боль в верхней части живота.

Наиболее распространёнными побочными реакциями у взрослых с компульсивным перееданием были бессонница, снижение аппетита, чувство нервозности и тревоги, сухость во рту, увеличение частоты сердечных сокращений, запор.

Правовой статус 
В России лиздексамфетамин запрещён как производное амфетамина и входит в список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

В США включён в список II контролируемых веществ.

Примечания 

Амфетамины
Психостимуляторы
Препараты, оборот которых запрещён в РФ (Список I)
Психостимуляторы (лекарственные средства)